Поведенческие шаблоны () — шаблоны проектирования, определяющие алгоритмы и способы реализации взаимодействия различных объектов и классов.

Использование 
В поведенческих шаблонах уровня класса используется наследование, чтобы определить поведение для различных классов.
В поведенческих шаблонах уровня объекта используется композиция. Некоторые из них описывают, как с помощью кооперации несколько равноправных объектов работают над заданием, которое они не могут выполнить по отдельности. Здесь важно то, как объекты получают информацию о существовании друг друга. Объекты-коллеги могут хранить ссылки друг на друга, но это усиливает степень связанности системы. При высокой связанности каждому объекту пришлось бы иметь информацию обо всех остальных. Некоторые из шаблонов решают эту проблему.

Примеры 
 Цепочка ответственности (Chain of responsibilily)
 Команда (Command)
 Интерпретатор (Interpreter)
 Итератор (Iterator)
 Посредник (Mediator)
 Хранитель (Memento)
  Null Object
 Наблюдатель (Observer)
  
 Specification (Specification)
 Состояние (State)
 Стратегия (Strategy)
 Шаблонный метод (Template method)
 Посетитель (Visitor)
 Simple Policy
 Event listener

Литература 
 Эрих Гамма, Ричард Хелм, Ральф Джонсон, Джон Влиссидес Приемы объектно-ориентированного проектирования. Паттерны проектирования = Design Patterns. Elements of Reusable Object-Oriented Software. — «Питер», Addison-Wesley, 2009. — С. 366. — ISBN 978-5-469-01136-1

Шаблоны проектирования